Лучший футболист Кубка Америки — награда, присуждаемая лучшему футболисту Кубка Америки (ранее, чемпионата Южной Америки) по футболу. Первым лауреатом приза стал уругваец Исабелино Градин в 1916 году. Наибольшее количество призов имеет Мануэль Сеоане, Хосе Насасси, Энцо Франческоли и Лионель Месси — по два. Вместе с наградой выбирают символическую сборную Кубка, состоящую из 11 игроков и тренера.

Призы

По странам

Примечания

Ссылки 
 Список победителей на rsssf.com

Кубок Америки по футболу
Футбольные награды